Furor, ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española:

 El  fue un destructor cabeza de su clase, construido en los astilleros escoceses que entró en servicio el 24 de marzo de 1898, hundido durante la batalla naval de Santiago de Cuba.

 El  fue un buque que estuvo categorizado como torpedero, cazasubmarinos, fragata rápida y destructor antisubmarino, líder de su clase compuesta por nueve buques iguales, construidos por Bazán en Ferrol; Fue botado el 4 de septiembre de 1951. Entró en servicio el 21 de febrero de 1963 y fue dado de baja el 18 de agosto de 1973.

 El  es el sexto buque de acción marítima, en construcción en Ferrol.

Nombres de buques de la Armada de España